Klagenfurt ist die die Landeshauptstadt des österreichischen Bundeslandes Kärnten. Seit 2008 ist ihr amtlicher Name Klagenfurt am Wörthersee. Das Stadtgebiet liegt im Zentrum des Klagenfurter Beckens und hat derzeit eine Fläche von  km². Die Stadt ist in 15 Gemeindebezirke unterteilt, die wiederum in insgesamt 25 Katastralgemeinden unterteilt werden. Die Katastralgemeinde Klagenfurt umfasst die ersten acht Gemeindebezirke.

Gemeindebezirke und Katastralgemeinden Klagenfurts

Ortschaften Klagenfurts 

Es folgt eine Aufzählung der Ortschaften innerhalb der Stadtgrenzen von Klagenfurt. Es wird dabei jeweils ein Link angegeben, dem man entnehmen kann, wo sich dieser Ort auf der Landkarte befindet. Weiters kann man der Tabelle entnehmen, zu welcher Katastralgemeinde und zu welchem Klagenfurter Gemeindebezirk die Ortschaft gehört. Vor allem aber kann man der Tabelle entnehmen, wann die jeweilige Ortschaft erstmals (urkundlich) erwähnt wird und woher die Ortsbezeichnung kommt. Oft haben die Namen slowenischen Ursprung. Grundlage für die Informationen sind das Buch „Die Straßen und Plätze von Klagenfurt“.

Straßennamen und deren Herkunft 

Die Straßen Klagenfurts wurden, wie in vielen anderen Städten auch, oft nach berühmten Personen benannt. Meistens sind diese Persönlichkeiten auch weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt (Bertha-von-Suttner-Gasse), es sind aber auch einige „nur“ lokale Berühmtheiten darunter (Mosteckyplatz). Als Namensgeber für die Klagenfurter Straßen fungieren aber auch Berufsgruppen (Gerberweg), Pflanzen- und Tiernamen (Lindengasse, Meisengasse), lokale Örtlichkeiten (Nagraweg) und Berge (Obirstraße), Partnerstädte (Duschanbegasse), die Form der Gasse (Hufeisengasse), Figuren aus der Literatur (Moritzgasse), Vornamen (Evaweg), aber auch Vulgonamen (Kautscheleweg, Schurfbauerweg) und sogar Fantasienamen (Klammgasse).

In Klagenfurt gibt es auch Gegenden, in denen die Straßen einem Thema zugeordnet wurden. Das „Talviertel“ in Emmersdorf besteht zum Beispiel aus folgenden Straßen:
Drautalstraße, Gailtalweg, Gegendtalweg, Gitschtalweg, Jauntalweg, Lavanttalweg, Lesachtalweg, Liesertalweg, Maltatalweg, Metnitztalweg und Mölltalweg.
Das „Operettenviertel“ in Waidmannsdorf besteht aus den folgenden Straßen: Adelenweg, Fledermausgasse und Johann-Strauß-Gasse.
Das „Pflanzenviertel“ in Hörtendorf besteht aus den folgenden Gassen: Enziangasse, Gladiolenweg, Kleegasse, Liliengasse, Maisweg, Narzissenweg, Nelkenweg, Rapsweg, Rosenweg, Tulpenweg und Weizenstraße.
Das direkt neben dem „Pflanzenviertel“ gelegene „Bergviertel“ in Hörtendorf besteht aus den folgenden Wegen: Dobratschweg, Gerlitzenweg, Großglocknerweg, Koralmweg und Mangartweg.
In der „internationalen Ecke“ in Wölfnitz befinden sich der Karantanenweg, der Germanenweg, der Griechenweg und der Römerweg.

Die folgende Straßenliste kann man auch nach ihrem Gemeindebezirk, dem Datum der Straßenbenennung und, wenn auch nicht besonders hilfreich, dem Koordinatenlink und dem Namensgeber ordnen.

Historische Straßennamen 

In dieser Liste werden diejenigen Klagenfurter Straßennamen aufgenommen, die es nicht mehr gibt, sei es, dass sie aufgelassen oder dass sie umbenannt wurden. Vor allem in der Zeit des Nationalsozialismus, also die Zeit von 1938 bis 1945, wurden viele Straßennamen umbenannt (diese werden mit  markiert). Aber auch während des Ständestaates, also in der Zeit von 1934 bis 1938 gab es einige Änderungen von Straßennamen (diese werden mit  markiert). Bei Straßen, die irgendwann aufgehört haben zu existieren, steht in Klammer, wo sie ungefähr verlaufen sind. Grundlage für diese Namen sind das Buch „Die Straßen und Plätze von Klagenfurt“ und ein Online-Straßenverzeichnis von Klagenfurt aus dem Jahr 1947.

In dieser Liste tauchen mitunter gewisse Namen mehrmals auf. Dies hat oft den Grund, dass diese Straßennamen damals noch in zwei verschiedenen Gemeinden gelegen sind (zum Beispiel lag eine Dollfußstraße in der Gemeinde St. Peter, die andere in der Gemeinde Annabichl; beide Gemeinden wurden erst im Jahr 1938 in die Stadt Klagenfurt eingemeindet und bekamen ganz andere Namen). Umbenennungen wurden auch notwendig, wenn der Name nach Eingemeindungen schon woanders existierte (wie zum Beispiel nach der Eingemeindung von Viktring im Jahr 1973, als die damalige Karawankenblickstraße in  Dr.-Schroll-Straße umbenannt wurde, weil schon in St. Martin eine Karawankenblickstraße existierte; weitere Beispiele sind der Bacherlsteig, der vorher Bachweg hieß, den es aber bei der Eingemeindung von Wölfnitz im Jahr 1973 schon in Klagenfurt gab; der Haselweg, ebenfalls in Wölfnitz, hieß vorher Birkenweg, den es aber schon in Annabichl gab; die Kornblumengasse in Viktring hieß vorher Feldgasse, ebenfalls ein schon belegter Name in Annabichl).

Straßennamen wurden auch mitunter, eventuell zeitlich versetzt, vertauscht. So wurde die Thomas-Schmid-Gasse in Annabichl in Josef-Haydn-Gasse umbenannt, stattdessen wurde der Name der Neubaugasse, ebenfalls in Annabichl, in Thomas-Schmid-Gasse umgeändert.

Nicht besonders originell war zum Beispiel die Umbenennung der Hindenburgstraße, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Hindenbergstraße umbenannt wurde, weil der Namensgeber Paul von Hindenburg Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt hat und somit Wegbereiter der Diktatur wurde. Erst im Jahr 2008 änderte sich der Name komplett und wird seither Einspielerstraße genannt.
Ein anderes Beispiel ist die Prof.-Porsche-Straße, deren Namensgeber Ferdinand Porsche mit dem NS-System etwas zu eng verbunden war, sodass man als Ausweg aus der Misere die Straße im Jahr 2008 einfach in Porschestraße umbenannte und damit ab diesem Datum die Automarke und nicht mehr die Person selbst gemeint ist.
Der Name der Rauterstraße ist überhaupt gleich geblieben, weil man im Jahr 2008 einfach den ursprünglichen Namensgeber Thomas Rauter (einem Kärntner Abwehrkämpfer, der allerdings auch ein Kärntner Anführer am nationalsozialistischen Juliputsch im Jahr 1934 war) in Ernst Alexander Rauter ausgewechselt hat, der mit dem Nationalsozialismus nichts zu tun hatte.
Aber schon früher machte man es sich mit der Umbenennung von Straßennamen relativ leicht. So wurde schon im Jahr 1945 die Palmgasse in Palmengasse umbenannt, weil der ursprüngliche Namensgeber Johann Philipp Palm von den Nationalsozialisten etwas zu sehr verehrt wurde, obwohl er über hundert Jahre vorher gestorben ist. Die Palme erschien damals unbedenklicher als Namensgeber.
Ein anderer Grund für eine Umbenennung ist schlicht und einfach der Aberglaube: der Kaschitzweg hieß vorher ein knappes Jahr lang Saturngasse, bis sich die Anwohner einen neuen Namen wünschten, weil der Saturn als „Unglücksplanet“ verschrien ist.

1.-Mai-Straße, siehe Neujahrstraße

10.-Oktober-Straße, siehe Abstimmungsstraße

Abdeckerweg (von der Flatschacher Straße zum landwirtschaftlichen Besitz Egger)

Adalbert-Stifter-Straße, siehe Stifterstraße (es gibt auch eine Umbenennung nach dem Zweiten Weltkrieg in eine Obirgasse) 

Adolf-Gestinner-Straße, siehe Opalgasse 

Adolf-Hitler-Platz, siehe Neuer Platz 

Adolf-Hitler-Straße, siehe Schönhofstraße 

Adolf-Hitler-Straße (von der Völkermarkter Straße zur ehemaligen Ebentaler Allee (jetzt Ebentaler Straße)) 

Albert-Thomas-Straße (von der ehemaligen Atschalasstraße (jetzt Brown-Boveri-Straße) und Nordgasse in westliche Richtung; endete in Feldern)

Alleegasse, siehe Völkermarkter Ring

Allee-Kanal, siehe Gerberweg

Almweg, siehe Alpensteig

Alois-Hanschitz-Gasse (Alois Hanschitz (??–26. Juli 1934), deutscher Teilnehmer des Juliputsches und Blutzeuge) (von der ehemaligen Franz-Rebernig-Straße zur ehemaligen Georg-Hudelist-Straße), wurde in eine Jägergasse umbenannt 

Alois-Hanschitz-Straße (Alois Hanschitz (??–26. Juli 1934), deutscher Teilnehmer des Juliputsches und Blutzeuge) (von der Florian-Gröger-Straße zur ehemaligen Sonnwendstraße) 

Alte Friedhofsbastei, siehe Mießtaler Straße

Altweiberweg, siehe Tannenweg

Am Kreuzberge, siehe Kinkstraße

Am Wasserturm, siehe Hirschstraße

Ammerweg (vom Sperberweg zum Auenweg)

An der Walk, siehe Walkweg

Arresthausbastei, siehe Waagplatz

Atschalasstraße, siehe Brown-Boveri-Straße

Auenweg, siehe Felberweg

Auf der Bastay, siehe Adolf-Kolping-Gasse

Auf der Walk, siehe An der Walk

Ausstellungsplatz (zwischen St. Ruprechter Straße und Ausstellungsstraße)

Bachweg, siehe Bacherlsteig

Badgasse, siehe Sattnitzgasse

Bahnhofsplatz, siehe Walther-von-der-Vogelweide-Platz

Bahnstraße (von der Heidengasse bis zur Durchlaßstraße)

Bamberger Straße, siehe Paulinenstraße 

Basteigasse, siehe Adlergasse

Batschkaweg, siehe Theissweg

Bernhardgasse, siehe Pernhartgasse

Bierbrauerbastei, siehe Mießtaler Straße

Billrothgasse, siehe Sophiengasse

Billrothstraße (von der Krastowitzer Straße bis zur ehemaligen Flugfeldstraße (jetzt Gugitzstraße))

Bindergasse, siehe 8.-Mai-Straße

Birkenstraße, siehe Felix-Hahn-Straße

Birkenweg, siehe Haselweg

Bismarckring, siehe Völkermarkter Ring

Blumengasse, siehe Mohngasse

Blumengasse (von der ehemaligen Badgasse (jetzt Sattnitzgasse) zur ehemaligen Hauptstraße (jetzt St. Ruprechter Straße))

Boltzmannstraße, siehe Koningsbergerstraße

Breitebachgasse, siehe Bahnhofstraße

Brunnengasse, siehe Lidmanskygasse

Burgfriedgasse (von der Völkermarkter Straße zum Schachterlweg)

Conrad-von-Hötzendorf-Straße, siehe Dietrichstraße

die Krim, siehe Adlergasse

Dollfußplatz, siehe Feuerwehrplatz 

Dollfußplatz, siehe Neuer Platz 

Dollfußstraße, siehe Ramsauerstraße 

Dollfußstraße, siehe Schönhofstraße 

Donauschwabengasse, siehe Adi-Dassler-Gasse

Dopplergasse, siehe Braucherweg

Dr.-Ley-Straße, siehe Heinrich-Heine-Gasse 

Dr.-Josef-Stefan-Straße (von der ehemaligen Ebentaler Allee (jetzt Ebentaler Straße) zur Ebenhofstraße)

Dr.-Todt-Ring, siehe Villacher Ring 

Ebentaler Allee, siehe Ebentaler Straße

Ebentaler Siedlung (südlich der Ebentaler Straße, vor der Stadtgrenze)

Eichengasse (von der Rosenegger Straße (nach dem Zulechnerweg) zur ehemaligen südöstlichen Stadtgrenze)

Eisengaßl, siehe Eisengasse

Eisensteingasse (bei der Fledermausgasse)

Elbelhofstraße, Elblhofstraße (von der Auer-von-Welsbach-Straße (nach der Hagenstraße) zur Ufergasse)

Emmerichweg (von der ehemaligen Schulgasse in südliche Richtung; endete in Feldern)

Erlgasse, wurde in eine Stefanstraße umbenannt 

Erzherzog-Eugen-Straße, siehe 10.-Oktober-Straße

Erzherzog-Friedrich-Platz, siehe Heuplatz

Eschenweg (von der ehemaligen Südlichen Russenzeile (jetzt Kranzmayerstraße) zum ehemaligen Pflaumenweg)

Esperantogasse, siehe Dr.-Herrmann-Gasse

Fabriksstraße, siehe Koschutastraße 

Fabrikstraße, siehe Fischlstraße

Farchernstraße, siehe Farchenhofweg

Fasanstraße (begann bei der Strindbergstraße; endete im Wald)

Felberweg, siehe Griesgasse 

Feldgasse, siehe Hans-Sachs-Straße

Feldgasse, siehe Kornblumengasse

Feldgasse (begann bei der Florian-Gröger-Straße, endete in der Sonnwendgasse)

Feschnigsiedlung (zwischen Feschnigstraße und Mühlgasse)

Fichtengasse (von der ehemaligen Moosstraße in südliche Richtung; endete in Feldern)

Fichtenhofweg (von der Papiermühlgasse zur Ferlacher Zeile)

Finkgasse, siehe Dr.-Blumenthal-Gasse

Finsterbuschgasse (evtl. Finsterbuchstraße), siehe Finkstraße 

Fischlweg (begann bei der Ebentaler Straße, endete in Feldern)

Flatschacher Siedlung, Flatschachersiedlung, siehe Ludwiggasse

Fleischhackerplatzl, siehe Fleischmarkt

Flensburger Platz, siehe Dr.-Arthur-Lemisch-Platz 

Fliederweg, siehe Hauptschulgasse

Florian-Gröger-Straße, siehe Peter-Wunderlich-Straße

Florianiweg, siehe Markusweg

Florianiweg (Feschnigsiedlung von der Feschnigstraße zur ehemaligen Riegelgasse)

Florianweg, siehe Augustusgasse

Fluderbastei, siehe Heiligengeistschütt

Fludergasse, siehe Heiligengeistplatz, Theaterplatz und Ursulinengasse

Flugfeldgasse, siehe Gugitzstraße

Flurgasse (begann bei der Josef-Gruber-Straße, endete in Feldern)

Flurgasse, siehe Siemensstraße

Forellenweg (von der Ufergasse zum Glanfluss)

Franziskanerbastei, siehe Adolf-Kolping-Gasse

Franziskanergaßl, siehe Postgasse

Franziskanerplatz, siehe Benediktinerplatz

Franz-Josephs-Platz, siehe Neuer Platz

Franz-Pressien-Straße, siehe Pressienstraße

Franz-Hudelist-Straße (begann bei der Völkermarkter Straße, endete in der Pischeldorfer Straße)

Franz-Rebernig-Straße, siehe Weichselhofstraße 

Fraunhofergasse, siehe Lemischgasse

Freudenberger Straße, siehe Pischeldorfer Straße

Freudgasse, siehe Pfarrkoglweg

Friedaweg (von der Brunnengasse zum Leitenweg)

Friedhofgasse, siehe Heizhausgasse

Friedhofgasse, siehe Sonnwendgasse

Friedhofstraße, siehe Flughafenstraße

Friesacherweg (Feschnigsiedlung von der Weinaschgasse zur Turmgasse)

Fritzweg (von der Heimgasse in nördliche Richtung; endete in Feldern)

Fröhlichgasse, siehe 8.-Mai-Straße

Fürstengasse, siehe Dr.-Herrmann-Gasse, Pernhartgasse

Fürstenplatz, siehe Kardinalplatz

Fürst-Starhemberg-Straße, siehe Steingasse 

Furchengasse (von der Durchlaßstraße zum Glanfluss; endete in Feldern)

Gärbergasse, siehe Osterwitzgasse

Gartengasse, siehe Dr.-Herrmann-Gasse

Gartengasse, siehe Treibhausgasse

Gartengasse (von der ehemaligen Neubaugasse (jetzt Thomas-Schmid-Gasse) bis zum Spitalbergweg)

Gärtnergasse, siehe Dr.-Herrmann-Gasse

Gärtnergasse, siehe Kraßniggstraße

Gärtnerweg, siehe Edelweißgasse

Gegendtalweg, siehe Dr.-Klaus-Henning-Weg

Generaleinnehmeramtsgasse, siehe Tabakgasse

Georg-Hudelist-Straße (Georg Hudelist (??–26. Juli 1934), deutscher Teilnehmer des Juliputsches und Blutzeuge) (von der ehemaligen Hauptstraße (jetzt St. Veiter Straße) bis zur ehemaligen Schulgasse) 

Georg-Weber-Straße, siehe Fischlstraße 

Getreidekastengasse, siehe Osterwitzgasse

Getreideplatz, siehe Kardinalplatz

Glanfurtweg (von der Siebenhügelstraße (Baumschule) zur Glanfurt an der ehemaligen südlichen Stadtgrenze)

Glangasse, siehe Dr.-Franz-Palla-Gasse

Goëßgasse, siehe Sägegasse

Goldscheiderbastei, siehe Adolf-Kolping-Gasse

Grabengasse, siehe Geyerschütt

Greinzgasse (von der Grabengasse zur Auer-Von-Welsbach-Straße)

Große Schulhausgasse, siehe 10.-Oktober-Straße

Große Theatergasse, siehe Theatergasse

Hafnerplatzl, siehe Pfarrplatz

Haidachstraße, siehe Leharstraße

Hammerschmiedgaßl, siehe Bahnhofstraße

Hangweg (von der Akazienhofstraße zum Hügelweg)

Hauptplatz, siehe Kinoplatz

Hauptstraße (begann beim ehemaligen Hermann-Göring-Platz (jetzt Kinoplatz), endete an der Stadtgrenze), siehe St. Ruprechter Straße

Hauptstraße (begann bei der Glanbrücke , dem Ende der St. Veiter Straße, endete bei der Reichsstraße in St. Veit an der Glan), siehe St. Veiter Straße

Hauptstraße (begann bei der Bahnübersetzung in Waidmannsdorf, endete beim Sattnitzfluss), siehe Waidmannsdorfer Straße

Heimburger Weg, siehe Karlweg

Heimgasse, siehe Hummelgasse

Heimstättenstraße, siehe Aichelburg-Labia-Straße

Heldenplatz, siehe Wiesbadener Straße 

Helenenstraße, siehe Fischlstraße

Hermann-Göring-Platz, siehe Kinoplatz 

Herzogsplatz, siehe Benediktinerplatz

Heunburger Weg, siehe Karlweg 

Heuwagplatz, siehe Waaggasse

Heydrichstraße, siehe St. Ruprechter Straße 

Himmelberger Bastei, siehe Waagplatz

Hindenbergstraße, siehe Einspielerstraße

Hindenburgstraße, siehe Einspielerstraße 

Hinter dem Schulhaus, Hintern Schulhaus siehe Josef-Mickl-Gasse

Hinter der Burggasse, siehe Paradeisergasse

Hintere Burggasse, siehe Paradeisergasse

Hinterm Schulhaus, siehe Paulitschgasse

Hochschulstraße, siehe Universitätsstraße

Hofkirchgasse, siehe Domgasse

Höhenweg, siehe Atzgrubenweg

Holeniapark, siehe Hülgerthpark

Hollenburger Gasse, siehe Karfreitstraße

Hollenburger Landstraße, siehe Rosentaler Straße

Holleweg (von der Ebentaler Straße in südliche Richtung; endete in Feldern)

Holzplatz, siehe Benediktinerplatz

Holzwebergasse, wurde in einen Georgweg umbenannt 

Holzwebergasse (begann in der Tarviser Straße bei der Steinernen Brücke, endete im Ort St. Martin beim Josefinum)

Holzweberstraße, siehe Karl-Marx-Straße 

Holzzeile (entlang des Bahnkörpers von der Völkermarkter Straße zur Glashüttenstraße)

Hörtendorfer Straße, siehe Nessendorfer Straße

Hubert-Klausner-Ring, siehe Viktringer Ring 

Hudeliststraße, wurde in eine Quergasse umbenannt 

Hühnergaßl, siehe Spengergasse

Iglauer Straße, siehe Afritschstraße 

Ignaz-Seipel-Straße, siehe Griesgasse 

Ignaz-Seipel-Straße, siehe Palmengasse 

Jaborneggbastei, siehe Mießtaler Straße

Jesuitengasse, siehe Domgasse

Josef-Rebernig-Straße (begann bei der Völkermarkter Straße, endete im Wald)

Judengasse, siehe Priesterhausgasse

Kaiser-Wilhelm-Platz, siehe Alter Platz

Kalvarienberg, siehe Kreuzbergl

Kalvarienbergstraße (von der Feschnigstraße bis zur Mühlgasse)

Kanalgasse, siehe Bahnhofstraße

Kanalgasse, siehe Lastenstraße

Kanalgasse, wurde in eine Philippstraße umbenannt 

Kanditschgasse, siehe Adlergasse

Kapuzinerbastei, siehe Waagplatz

Kapuzinergasse, siehe Priesterhausgasse

Kapuzinerplatz, siehe Waaggasse

Karawankenblick, siehe Karawankenblickstraße

Karawankenblickstraße, siehe Dr.-Schroll-Straße

Kardinalplatz, siehe Salmstraße

Karl-Meinard-Gasse (evtl. Karl-Meinhardt-Gasse), siehe Adolf-Kolping-Gasse 

Kaserngasse, siehe Karfreitstraße

Keltengasse, siehe Universitätsstraße

Kinogasse (von der Bahnstraße zum Platzl (beim Volkskino))

Kirchgasse, siehe Alte-Rathaus-Gasse

Klagenfurter Straße, siehe Keutschacher Straße

Kleine Postgasse, siehe Paradeisergasse

Kleine Schulhausgasse, siehe Kaufmanngasse

Kleine Stadtpfarrgasse, siehe Glasergasse

Kleines Pfarrgäßl, siehe Glasergasse

Kolpinggasse, siehe Adolf-Kolping-Gasse

Kopernikusgasse, siehe Heftergasse

Korngasse, siehe Weizenstraße

Koschatstraße, siehe Stift-Viktring-Straße

Koschatstraße (begann bei der Auer-von-Welsbach-Straße, endete in der ehemaligen Glangasse)

Krammer Gasse, siehe Kramergasse

Krassnigstraße, Kraßnigstraße, siehe Klammgasse

Krebsweg (von der Rosenegger Straße zur ehemaligen östlichen Stadtgrenze)

Krefelder Straße, siehe Priesterhausgasse 

Kreßstraße (von der Pischeldorfer Straße zur Kienzlstraße; endete in Feldern)

Kroneggerbastei, siehe Waagplatz

Kruppstraße, siehe Koschutastraße 

Kunzweg (von der Heimgasse in südliche Richtung; endete in Feldern)

Kupferschmiedgasse, siehe Fleischbankgasse

Kupferschmiedgasse, siehe Waaggasse

Kurt-Schuschnigg-Straße, siehe Ufergasse 

Laibacher Straße, siehe Rosentaler Straße

Lamplweg, siehe Spatwiesenweg

Langemarckstraße, siehe Ursulinengasse 

Leberbastei, siehe Adolf-Kolping-Gasse

Lendgraben, siehe Hafengasse

Lendgraben, siehe Lendgasse

Lendgraben, siehe Tarviser Straße

Lendspitzweg, siehe Wilsonstraße

Leobler Landesstraße, siehe Rosentaler Straße

Leo-Schlageter-Straße, siehe 12.-November-Straße 

Lessiakgasse, siehe Sabidussigasse

Limmersachstraße (von der Fischlstraße zur Kueßstraße, wurde 1962 aufgelassen)

Lindengasse, siehe Am Birkengrund

Lindenhaingasse (eine nicht mehr existierende Gasse von der Kumpfgasse zur Funderstraße)

Lobisserweg, siehe Sylvesterweg

Loibler Landesstraße, siehe Rosentaler Straße

Loreleisteg, siehe Gert-Jonke-Steg

Ludwig-Uhland-Gasse, siehe Franz-Podesser-Gasse

Magazinstraße (begann bei der Lastenstraße, endete in der Flatschacher Straße)

Major-Trojer-Straße (von der Villacher Straße zum ehemaligen Russenkanal)

Mallentheinerbastei, siehe Adolf-Kolping-Gasse

Mauergasse, siehe Siemensstraße

Maulbeerallee, siehe Ausstellungsstraße 

Max-Seunik-Platz, siehe Theaterplatz 

Mehlgäßchen, siehe Renngasse

Mehlgasse, siehe Renngasse

Mehlplatz, siehe Dr.-Arthur-Lemisch-Platz

Memelgasse, siehe Meisengasse 

Michlweg, siehe Lackenweg

Micklgasse (eine unverbaut gebliebene Gasse in Annabichl, existierte vom 10. Juli 1975 bis zum 6. Juli 1982, als die Josef-Mickl-Gasse beschlossen wurde; nach Josef Mickl benannt)

Mittlere Spitalgasse, siehe Bäckergasse

Moosweg, siehe Barbara-Höchtl-Weg

Moosstraße (von der Hörtendorfer Straße zur ehemaligen Kreßstraße)

Mössingergasse, siehe Mössingerstraße

Morostraße, siehe Otto-Reisinger-Straße

Mozartstraße (begann bei der Pischeldorfer Straße, endete in der ehemaligen Franz-Hudelist-Straße)

Mühlenstraße, siehe Rotschitzenstraße

Mühlgasse, siehe Papiermühlgasse

Mühlweg, siehe Felsenschmiedgasse

Mühlweg, siehe Wintschnigweg

Neubaugasse, siehe Thomas-Schmid-Gasse

Neue-Welt-Gasse, siehe Adolf-Kolping-Gasse

Neugasse, siehe Meisengasse

Neugebäudeplatzl, siehe Rennplatz

Nibelungenstraße, siehe Steingasse 

Nimrodweg, siehe Dr.-Primus-Lessiak-Weg

Nördliche Russenzeile, siehe Kranzmayerstraße

Nußweg, siehe Walnußweg

Obere Burggasse, siehe Burggasse

Obere Burggasse, siehe Salmstraße

Obere Jesuitengasse, siehe Karfreitstraße

Obere Kanalgasse, siehe Bahnhofstraße

Obere Postgasse, siehe Burggasse

Obere Villacher Gasse, siehe Wiesbadener Straße

Oberer Platz, siehe Alter Platz

Oberst-Sorko-Straße, siehe Ferdinand-Seeland-Straße (es gibt auch eine Umbenennung in eine Sängergasse) 

Obstmarkt, siehe Dr.-Arthur-Lemisch-Platz

Obstplatz, siehe Dr.-Arthur-Lemisch-Platz

Ödlandweg (vom ehemaligen Poppichlweg zur Berthold-Schwarz-Straße)

Ortenburgerstraße, siehe Oleanderstraße 

Ost-West-Straße, siehe Kanaltalerstraße

Otto-Planetta-Platz, siehe Heuplatz 

Palmgasse, siehe Palmengasse 

Pamperlgässchen, siehe Paul-Hatheyer-Schütt

Parkgasse, siehe Ignaz-Treffer-Gasse

Parkweg (begann bei der Georg-Weber-Straße (jetzt Fischlstraße), endete in der Kueßstraße)

Pauleweg (vom Sperberweg zur Glanfurt) (südliche Stadtgrenze)

Paulitschstraße, siehe Egger-Lienz-Weg

Paulusgasse, siehe Otto-Hribernig-Weg

Paul-Zopf-Straße, siehe Hanuschstraße 

Perkoniggasse, siehe Willroidergasse

Perlenstraße, siehe Perlengasse

Pernhartstraße, siehe Herzog-Heinrich-Straße

Peter-Rosegger-Straße, siehe Roseggerstraße

Pfarrhofgassl, siehe Pfarrplatz

Pfarrkirchgasse, siehe Goessgasse

Pfarrkirchgasse, siehe Pfarrhofgasse, Pfarrplatz

Pflaumenweg (von der ehemaligen Südlichen Russenzeile (jetzt Kranzmayerstraße) in westliche Richtung; endete in Feldern)

Philipp-Kraßnig-Straße (von der Siebenhügelstraße zur Hubertusstraße)

Philipp-Lenard-Gasse, siehe Karl-Landsteiner-Gasse

Plahwiesenstraße, siehe Am Birkengrund

Platz der SA, siehe Benediktinerplatz 

Platz der Saarpfalz, siehe Heiligengeistplatz 

Pomeranzengäßl, siehe Renngasse

Poppichlweg (von Tessendorf nach Poppichl)

Prof.-Porsche-Straße, siehe Porschestraße

Pulverturmgaßl, siehe Mießtaler Straße

Quellweg, siehe Stollenweg

Rauchfangkehrergäßchen, siehe Josef-Mickl-Gasse

Rauscherpark, siehe Hülgerthpark

Realschulgasse, siehe Mießtaler Straße

Reitergasse, siehe Kraßniggstraße

Reitergasse, siehe Schlachthofstraße

Rekabachgasse, siehe Burgunder Straße

Renngasse (von der Bahnstraße zur Gartengasse)

Renngaßl, siehe Geyergasse

Republikstraße, siehe Hagenstraße

Riegelgasse (Feschnigsiedlung von der Weinaschgasse zur Turmgasse)

Riegerstraße, siehe Einigkeitsstraße 

Riesestraße, siehe Gabelsbergerstraße

Rohraubastei, siehe Adolf-Kolping-Gasse

Rohrenbastei, siehe Adolf-Kolping-Gasse

Römerstraße, siehe Linsengasse

Römerweg, siehe Kanonhofweg

Rosengaßl, siehe Spengergasse

Rosentaler Weg, siehe Emil-Hölzel-Weg

Rossbereiterbastei, siehe Adolf-Kolping-Gasse

Roßbreuterbastei, siehe Adolf-Kolping-Gasse

Rotenturmbastei, siehe Mießtaler Straße

Rudererweg, siehe Porschestraße

Rudolfsplatz, siehe Arnulfplatz

Rudolfstraße, Rudolfsstraße, siehe Mießtaler Straße

Sackgasse (von der St. Georgener Straße zum Bahnkörper)

Sackgasse (begann bei der Völkermarkter Straße, endete als Sackgasse)

Sackgasse (begann in der ehemaligen Holzweberstraße (jetzt Karl-Marx-Straße), endete als Sackgasse)

Salmgasse, siehe Salmstraße

Sandstraße (begann bei der Inglitschstraße, endete in der Pulverturmstraße)

Sankt-Geogen-Bastei, siehe Waagplatz

Saturngasse, siehe Kaschitzweg

Sauzipf, siehe Adlergasse

Schiffgasse, siehe Tarviser Straße

Schillstraße, siehe Schildgasse 

Schlachtbrückengasse, siehe Bahnhofstraße

Schleppeweg (Sackgasse bei der Schleppe-Brauerei (Feldkirchner Straße))

Schlossergasse, siehe Kaufmanngasse

Schloßstraße (begann bei der Rosenegger Straße, endete in Ebental)

Schlossteichweg, siehe Koschatpromenade

Schmergasse, siehe Wiener Gasse

Schmidgasse, siehe Bahnhofstraße

Schmidtgasse, siehe Lidmanskygasse

Schmiedgasse, Schmidgasse, siehe Lidmanskygasse

Schmiedgasse, siehe Pischeldorfer Straße

Schmiedgasse, siehe Völkermarkter Straße

Schmiedtgasse, siehe Lidmanskygasse

Schönererstraße, siehe Florian-Gröger-Straße 

Schönhofgasse (von der Bahnstraße zur Flatschacher Straße)

Schrottkogelweg, siehe Seeblickweg

Schubertstraße (begann bei der ehemaligen Auer-von-Welsbach-Straße, endete in der ehemaligen Glangasse)

Schülergasse, siehe Bahnhofstraße, Lidmanskygasse, Paulitschgasse

Schulgasse, Schülergasse, siehe 10.-Oktober-Straße

Schulgasse, siehe Paulitschgasse

Schulgasse (von der St. Veiter Straße zur Drasendorfer Straße)

Schulhausbastei, siehe Adolf-Kolping-Gasse

Schulhausgasse, siehe 10.-Oktober-Straße

Schulhausschütt, siehe Kaufmanngasse

Schulweg, siehe Schülerweg

Schurianische Straße, siehe Feldkirchner Straße

Schüttgasse, siehe Dr.-Janko-Hornböck-Gasse

Schüttgasse, siehe Josef-Mickl-Gasse, Paulitschgasse

Sebastiangäßl, siehe Lidmanskygasse

Siedlergasse (begann bei der Josef-Ressel-Straße, endete in der ehemaligen Flugfeldstraße (jetzt Gugitzstraße))

Siegesstraße, siehe Arnoldstraße 

Simon-Gaggl-Straße, siehe Leharstraße

Socherbastei, siehe Mießtaler Straße

Sonnbastei, siehe Waagplatz

Sonnenbastei, siehe Waagplatz

Sonnenstraße, siehe Orionstraße

Sonnenwirtsbastei, siehe Waagplatz

Sonnwendstraße (begann bei der ehemaligen Mozartstraße, endete in der ehemaligen Kreßstraße)

Sperrgasse, wurde in eine Albert-Thomas-Straße umbenannt (begann bei der Nordgasse, endete in den Feldern bei der Lerchengasse)

Spitalgasse, siehe Lidmanskygasse

Sponheimergasse, siehe Christophorusgasse

Sporergasse, siehe Bäckergasse

St. Ruprechter Bastei, siehe Mießtaler Straße

St. Veiter Brücken-Damm, siehe St. Veiter Straße

St. Veiter Gürtelstraße, siehe Kraßniggstraße

St. Veiter Schütt, siehe St. Veiter Straße

Stadtgasse, siehe 10.-Oktober-Straße

Stadtobristenbastei, siehe Waagplatz

Stadtplatz, siehe Alter Platz

Steinbruchberg, siehe Kreuzbergl

Steinbruchgasse, siehe Tessendorfer Straße

Steinbruchkogel, siehe Kreuzbergl

Sternallee, siehe Wiesbadener Straße

Sternalleegasse, siehe Wiesbadener Straße

Stichaunergasse, siehe 10.-Oktober-Straße

Stiftkogelstraße, siehe Zernattogasse

Strandbadallee (von der Villacher Straße zum Städtischen Strandbad)

Stiftstraße, siehe Klimschgasse

Stumpfgasse, siehe Sterngasse 

Stuttgarter Platz, siehe Kardinalplatz 

Südbahnstraße, siehe Bahnhofstraße

Südbahnstraße, siehe Koralmbahnstraße

Südliche Russenzeile, siehe Kranzmayerstraße

Sumpfweg, siehe Siebenhügelstraße

Tentschacher Weg, siehe Lukaleweg

Terndorfer Straße, siehe Kreuzwirtgasse

Tessendorfer Straße, siehe Uchatiusstraße

Theaterallee, siehe Ursulinengasse

Theatergasse, siehe Eggergasse

Thomas-Koschat-Straße (von der ehemaligen Hauptstraße (jetzt St. Veiter Straße) bis zur ehemaligen Neubaugasse)

Thomas-Schmid-Gasse, siehe Josef-Haydn-Gasse

Toniweg (Feschnigsiedlung zwischen Feschnigstraße und Mühlgasse, parallel zur Weinaschgasse)

Totengaßl, siehe Adlergasse

Totengaßl, siehe Bäckergasse

Traydgasse, siehe Getreidegasse

Treibweg, siehe St. Ruprechter Straße

Ulmenweg (von der Durchlaßstraße in nördliche Richtung; endete in Feldern)

Ulrich-Hutten-Straße, siehe Perlenstraße (Ulrich von Hutten (1488–1523), deutscher Renaissance-Humanist, Dichter, Kirchenkritiker und Publizist)

Unter dem Völkermarkter Tor, siehe Salmstraße

Untere Basteigasse, siehe Adlergasse

Untere Burggasse, siehe Paradeisergasse

Untere Jesuitengasse, siehe Domgasse

Untere Jesuitenkirchgasse, siehe Domgasse

Untere Kanalgasse, siehe Bahnhofstraße

Untere Postgasse, siehe Paradeisergasse

Untere Villacher Gasse, siehe Pernhartgasse

Unterm St. Veiter Tor, siehe St. Veiter Straße

Unterm Veiter Tor, siehe St. Veiter Straße

Urestraße, siehe Polsterteichstraße

Vereinsgasse, siehe Josef-Mickl-Gasse

Viaduktgasse (von der Tarviser Straße zur Ottokar-Kernstock-Straße)

Viehmarkt, siehe Feldmarschall-Conrad-Platz

Viehplatz, siehe Feldmarschall-Conrad-Platz

Viehplatz, siehe Kardinalplatz

Viktoriagasse, siehe Aplengasse

Viktringer Bastei, siehe Adolf-Kolping-Gasse

Viktringer Brückendamm, siehe Karfreitstraße

Viktringer Damm, siehe Karfreitstraße

Viktringer Gasse, Vicktringer Gasse, siehe Karfreitstraße

Viktringer Gürtel, siehe Florian-Gröger-Straße

Viktringer Schütt, siehe Adolf-Kolping-Gasse

Viktringer-Tor-Platzl, siehe Paulitschgasse

Villacher Bastei, siehe Heiligengeistschütt

Villacher Gasse, siehe Wiesbadener Straße

Villacher-Brücken-Damm, siehe Stauderplatz

Villacher-Damm, siehe Stauderplatz

Villacher-Tor-Platzl, siehe Heiligengeistschütt

Villacher-Tor-Platzl, siehe Stauderplatz

Völkermarkter Gasse, siehe Burggasse

Völkermarkter Platz, siehe Feldmarschall-Conrad-Platz

Völkermarkter Straße, siehe Salmstraße

Volksküchenschütt, siehe Kaufmanngasse

Voßgasse (von der Pischeldorfer Straße zur Auer-Von-Welsbach-Straße)

Waisenhausstraße, siehe Feldkirchner Straße

Waldmannstraße (von der Völkermarkter Straße zur Kienzlstraße)

Waldweg (von der Harbacher Straße in nordöstliche Richtung; endete in Feldern)

Webergasse, siehe Paulitschgasse

Weberniggasse, siehe Webernigstraße

Wertherweg (von der Roseggerstraße zur Johann-Hiller-Straße)

Winklernstraße (von der Feldkirchner Straße über Winklern zur westlichen Stadtgrenze)

Wodleygasse, siehe St. Veiter Straße

Wojwodinaweg, siehe Peterwardeinstraße

Wölfnitzberg, siehe Kreuzbergl

Wörtherseestraße, siehe Ferdinand-Wedenig-Straße

Wörthersee-Süd-Straße, Wörther-See-Süd-Straße, siehe Wörthersee-Südufer-Straße

Zettereiweg, siehe Jakobusweg

Zimmerhüttengaßl, siehe Mießtaler Straße

Zwingergasse, siehe Kohlagasse

Siehe auch 
 Denkmalgeschützte Objekte in Klagenfurt am Wörthersee
 Liste der Burgen, Schlösser, Ansitze und wehrhaften Stätten in Klagenfurt am Wörthersee
 Liste der Bürgermeister von Klagenfurt
 Liste der Denkmäler und Brunnen in Klagenfurt am Wörthersee
 Liste der Katastralgemeinden in Österreich
 Liste der Pfarren im Dekanat Klagenfurt-Stadt
 Liste der Plätze in Klagenfurt

Literatur

Weblinks 

 Straßenliste mit Angabe der Bezirke auf Moose Geo-Explorer
 Straßenliste Klagenfurts mit Angabe der geographischen Koordinaten auf Straßen in AT
 Alle Adressen in Klagenfurt im Firmengrundbuch.at
 Straßenliste mit Angabe ihres exakten Verlaufs und dem exakten Verlauf der Grenzen der Bezirke auf strassen.openalfa.at
 Klagenfurter Stadtplan auf www.unser-stadtplan.at
 Herkunft der Straßennamen auf archiv22.klagenfurt.at (Online-Version des Buches)
 Landkarte von Klagenfurt auf nominatim.openstreetmap.org
 Alte Klagenfurt-Karte aus dem Jahr 1827
 Alte Klagenfurt-Karte um 1900
 Wissenswertes und Fotos zur Innenstadt auf indra-g.at
 Protokolle & Tagesordnungen der Stadt Klagenfurt

Einzelnachweise 

Klagenfurt
!Klagenfurt
!Strassennamen
!Strassennamen